John Wray ist der Name folgender Personen:

* John Wray (Schauspieler) (1887–1940), US-amerikanischer Schauspieler
 John Wray (Schriftsteller) (* 1971), US-amerikanischer Schriftsteller